Der Porsche Carrera Cup Deutschland 2017 war die 28. Saison des Porsche Carrera Cup Deutschland. Der erste Lauf am 6. Mai und das Saisonfinale am 15. Oktober fanden auf dem Hockenheimring statt.

Insgesamt wurden in dieser Saison 16 Läufe an acht Wochenenden in Deutschland und in Österreich ausgetragen. Die Rennen wurden zusammen im Rahmenprogramm mit der DTM und der ADAC GT Masters durchgeführt. Es wurden an den Rennwochenenden jeweils zwei Läufe gefahren.

Der Norweger Dennis Olsen gewann mit 273 Punkten den Fahrertitel. Die Teamwertung gewann Team Deutsche Post by Project 1 .

Den Fahrertitel für Amateure gewann Wolfgang Triller nach 2016 zum zweiten Mal mit 172 Punkten. Die Rookie-Wertung gewann der Niederländer Larry ten Voorde mit 271 Punkten.

Starterfeld 
Folgende Fahrer und Gastfahrer sind in der Saison gestartet:

      Gaststarter

Rennkalender und Ergebnisse

Meisterschaftsergebnisse

Punktesystem 
Punkte wurden an die ersten 15 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben. Die Punkte von den Gaststartern und Startern mit weniger als sechs Rennteilnahmen wurden am Saisonende gestrichen, daher können gleiche Positionen unterschiedliche Punktwertungen aufweisen:

Gesamt-Fahrerwertung 
Insgesamt kamen 17 Fahrer in die Punktewertung.

Teamwertung 
Es kamen 10 Teams in die Punktewertung.

Amateur-Fahrerwertung 
Insgesamt kamen 7 Fahrer in die Amateur-Punktewertung.

Einzelnachweise 

Motorsportsaison 2017
2017